Painted Hills steht für:

 Anna Creek Painted Hills, Hügelformation im Northern Territory, Australien
 Painted Hills Unit, Hügelformation im John Day Fossil Beds National Monument in Oregon, Vereinigte Staaten
 The Painted Hills, Originaltitel von Lassie und die Goldgräber, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1951